Ехидо Досе де Октубре има више значења:

 Ехидо Досе де Октубре (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Досе де Октубре (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику